Сережинка:

 Сережинка — река в России, приток реки Безвель.
 Сережинка — река в России, приток Велесы.